Кубок Кремля 1999 года в женском парном разряде проводится в четвёртый раз. В основной сетке турнира 16 пар, одна из которых прошла в основу по результатам квалификации, и ещё одна получила специальное приглашение от организаторов.

Пара Мари Пьерс / Наталья Зверева не защищала свой прошлогодний титул, однако обе спортсменки принимали участие в турнире:
 Пьерс (в паре Барбарой Шетт) снялись после первого матча.
 Зверева (в паре с Еленой Татарковой) проиграла в полуфинале.

Посев 

  Елена Татаркова /  Наталья Зверева (Полуфинал)
  Елена Лиховцева /  Ай Сугияма (Полуфинал)

<ol start="3">
 ''' Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Титул)
  Кончита Мартинес /  Патрисия Тарабини ''(Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1999